Бракмо́н () — французская фамилия, а также топоним. Может означать:

Фамилия 
  (род. 1956) — французский скульптор, дочь Эмиля Бракмона. 
 Бракмон, Мари (1840—1916) — французская художница-импрессионистка, супруга Феликса Бракемона.
  (1870—1926) — французский художник, сын Феликса Бракмона.
 Бракмон, Феликс (1833—1914) — французский художник, один из основателей импрессионизма.
  (1889—1970) — французский скульптор.

Топоним 
 Бракмон — коммуна в департаменте Приморская Сена.